Коньшино — название населённых пунктов:

Россия 
 Коньшино — село в Губкинском районе Белгородской области.
 Коньшино — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Коньшино — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Коньшино — село в Верховском районе Орловской области.
 Коньшино — деревня в Угранском районе Смоленской области.